Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1913 года — 4-й турнир чемпионата Европы под эгидой ЛИХГ, проходивший с 25 по 27 января 1913 года в Мюнхене, Германия. Матчи проводились на площадке меньших размеров (40 х 16 метров). Впервые на матчах чемпионата были использованы номера на спинах хоккеистов для лучшей их идентификации.

Германия подала протест против сборной Богемии, которая являлась частью Австро-Венгрии, от которой уже играла сборная Австрии. Но так как на чемпионате было итак мало участников и игра богемцев была весьма популярна, жалоба немцев так и не была принята. Сборную Австрии опять представлял клуб «ДЕХГ Прага», основу которого составляли немецкие хоккеисты. Австрийцы, больше привыкшие к хоккею с мячом, так и не могут привыкнуть к канадскому хоккею.

Впервые в своей истории чемпионом Европы стала сборная Бельгии. Во многом благодаря Морису Депре, забросившему 7 шайб и ставшему лучшим бомбардиром турнира. Также в составе бельгийцев играл Генри ван ден Булке, действующий на то время президент ЛИХГ.

Турнир

Таблица

Результаты

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1913
Чемпионаты Европы в 1913 году
Чемпионаты Европы в Германии
Январь 1913 года
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Спорт в Германии в 1913 году
Международные спортивные соревнования в Мюнхене